Nova Aurora kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Aurora, Paraná, kommun, 
 Nova Aurora (kommun i Brasilien, Goiás), 

Robotskapade Brasilienförgreningar